Arlene Xavier (ur.  20 grudnia 1969 w Contagem w Brazylii) – brazylijska siatkarka grająca na pozycji libero. Obecnie występuje w klubie Banana Boat/Praia Clube.

Kluby

Osiągnięcia reprezentacyjne 
 Puchar Świata  (2003)
 Grand Prix:  (2004)
 Grand Prix:  (2006)

Nagrody indywidualne 
 Najlepsza libero Grand Prix siatkarek 2006
 Najlepsza libero Pucharu Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2003

Przypisy 

Brazylijskie siatkarki
Urodzeni w 1969